Hillsborough steht für folgende Orte:

in Grenada:
 Hillsborough (Grenada)

in Großbritannien:
 Hillsborough (Sheffield), Stadtteil von Sheffield
 Hillsborough (Nordirland)

in Kanada:
 Hillsborough (New Brunswick)

in Neuseeland:
 Hillsborough (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Hillsborough (Kalifornien)
 Hillsborough (Maryland)
 Hillsborough (New Hampshire)
 Hillsborough (North Carolina)
 Hillsborough Township, New Jersey

Hillsborough steht für:
 Hillsborough (Fluss), Fluss in Kanada
 Hillsborough Stadium, Fußballstadion in Sheffield
 Hillsborough-Katastrophe, Katastrophe im Hillsborough Stadium

Siehe auch
 Hillsborough County
 Hillsboro